Culver ist der Name folgender Personen:

 Burt Culver, amerikanischer Schauspieler
 Calvin Culver (1943–1987), amerikanischer Schauspieler und Pornodarsteller
 Charles Vernon Culver (1830–1909), US-amerikanischer Politiker
 Chet Culver (* 1966), US-amerikanischer Politiker
 Erastus D. Culver (1803–1889), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Jarrett Culver (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Culver (1932–2018), US-amerikanischer Politiker
 Michael Culver (* 1938), englischer Schauspieler
 Molly Culver (* 1967), amerikanische Schauspielerin
 Paige Culver (* 1997), kanadische Fußballspielerin
 Roland Culver (1900–1984), britischer Theater- und Filmschauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Culver (Illinois)
 Culver (Indiana)
 Culver (Kansas)
 Culver (Kentucky)
 Culver (Minnesota), im St. Louis County
 Culver (Oregon)
 Culver City, Kalifornien

— im NRHP gelistete Objekte:

 Culver Commercial Historic District, in Culver, Indiana, ID-Nr. 95001530
 Culver Historic District, in Evansville, Indiana, ID-Nr. 84001691
 Culver Hotel, in Culver City, Kalifornien, ID-Nr. 97000296
 Culver Studio, in Lewistown, Montana, ID-Nr. 80002412
 Culver Union Hospital, in Crawfordsville, Indiana, ID-Nr. 01000402

Unternehmen:

 Culver Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Culver Aircraft Company, ehemaliger US-amerikanischer Flugzeughersteller

Siehe auch:

 Culver Township